Чарльз Остин:
 Остин, Чарльз Аллен (, род. 1967) — американский прыгун в высоту, олимпийский чемпион 1996 года.
 Остин, Чарльз Джон (, 1779—1852) — британский контр-адмирал.